Étienne Poncher peut désigner :
 Étienne Poncher, évêque de Paris, archevêque de Sens ;
 Étienne Poncher, évêque de Bayonne, archevêque de Tours.